

Albania 
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Scutari

Austria 
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Vienna

Australia 

 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Brisbane

Croazia 
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Lesina

Francia 

 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Bourges
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Metz
 Antica cattedrale di Santo Stefano – chiesa scomparsa a Parigi
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Sens
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Tolosa

Italia 
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa scomparsa ad Ancona
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Biella
 Cattedrale di Santo Stefano Protomartire – chiesa a Concordia Sagittaria
 Concattedrale di Santo Stefano – chiesa a Modigliana
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Prato

Stati Uniti d'America

 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa ad Harrisburg
 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Phoenix
 Procattedrale di Santo Stefano – chiesa a Wilkes-Barre

Ungheria

 Cattedrale di Santo Stefano – chiesa a Székesfehérvár

Pagine correlate
 Basilica di Santo Stefano
 Chiesa di Santo Stefano
 Duomo di Santo Stefano
 Oratorio di Santo Stefano
 Pieve di Santo Stefano